Le  ministère de l’infrastructure  () était jusqu'au 12 mai 2011 le ministère du transport et des communications (). Le ministère de l’infrastructure est le principal organe exécutif chargé de s'occuper aussi bien des routes, voies ferrées que du transport aérien.

Bâtiment  

Il se situe au 14 avenue Peremohy dans un gratte ciel de 106 mètres.

Structure
Le ministère dirige des agences qui appliquent ses directives :
Service de l'aviation,
Services des routes,
Service de la sécurité des transports,
 Service des transports spéciaux.

Ministres de l’infrastructure 
 Borys Kolesnikov 9 décembre 2010 _ 24 décembre 2012
 Volodymyr Kozak : 24 décembre 2012 - 27 février 2014
 Maksym Bourbak : 27 février 2014 - 2 décembre 2014
 Andriy Pyvovarsky : 2 décembre 2014 - 14 avril 2016
 Volodymyr Omelyan : 14 avril 2016 - 29 août 2019
 Vladyslav Krykliy : 29 août 2019 - 18 Mai 2021
 Oleksandr Koubrakov : 20 Mai 2021 - 1 décembre 2022 il devient alors Ministre du Développement des communautés, des Territoires et des Infrastructures .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Port de Mykolaïv.

Liens externes 

 Ministry of Transportation and Communication (Archive) 

Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure